Влади́мир Бело́в:
 
 Белов, Владимир Андреевич (1923—1997) — советский художник.
 Белов, Владимир Анатольевич (род. 1953) — советский самбист.
 
 Белов, Владимир Викторович (род. 1960) — российский оперный певец (тенор).
 Белов, Владимир Ильич (род. 1930) — советский и российский художник-живописец.
 Белов, Владимир Никитич (1923—1998) — омский художник, живописец.
 
 
 Белов, Владимир Степанович (1929—2014) — советский борец и тренер по греко-римской борьбе.